Старая Ажинка — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Карабинского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 190 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Старо-Ажинского сельсовета Новиковского района Бийского округаСибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района